Умершие заносятся в Список умерших в 2023 году, перенос в этот список будет произведён 7 апреля 2023 года.